Le nom dinar islamique peut désigner plusieurs unités monétaires à travers l'histoire :

 le dinar-or islamique ;
 le dinar islamique, unité de compte  de la Banque islamique de développement ;